David Ezekiel Bryant (1845–1910), Amerikaans federaal rechter
 Charles David Jones Bryant (1883–1937), Australisch kunstenaar
 David Bryant (bassist) (1922–2000), Amerikaans bassist
 David Bryant (bowls) (1931), Engels bowls-speler en wereldkampioen
 David Bryant Mumford (1937), Amerikaans wiskundige
 David Bryant (musicus), Canadees muzikant en filmmaker
 David R. Bryant, (1936), Amerikaans scheikundige
 David Bryant (acteur), Amerikaans acteur
 David Bryant (pianist), Amerikaans pianist